Удино — французская фамилия (Удино́) и российский топоним (У́дино).

Фамилия 
 Удино́, Никола Шарль (1767—1847) — маршал Франции.

Населённые пункты 
 Удино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 У́дино — усадьба в Подмосковье.
 Удино — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Удино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Удино — деревня в Ярском районе Удмуртии.

См. также 
 Удине (значения)